NGC 7519 (другие обозначения — PGC 70713, UGC 12424, MCG 2-59-9, ZWG 431.16, KUG 2310+104B) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

7519
Пегас (созвездие)